Thelebolaceae är en familj av svampar. Thelebolaceae ingår i ordningen Thelebolales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Thelebolaceae